Стефан Синдинг (; ,  — , ) — норвежский и датский скульптор. Брат Кристиана и Отто Синдингов.

Учился в Берлине у скульптора Альберта Вольфа. Жил и работал, по большей части, в Дании, в 1890 г. принял датское гражданство. Однако создал для Норвегии несколько значительных памятников — в частности, памятники Генрику Ибсену и Бьёрнстьерне Бьёрнсону перед Национальным театром в Осло (1899) и памятник Оле Буллу в Бергене (1901).

Примечания 

Скульпторы Норвегии
Персоналии по алфавиту
Скульпторы Дании